Simplicidade - Termo comum a diversas áreas do conhecimento.
 Simplicidade (filosofia) - Princípio filosófico.
 Simplicidade voluntária - Estilo ou filosofia de vida.
 Simplicidade divina - Conceito religioso.

Ou ainda:

Vida Simples, revista da Editora Caras;
Simple Life: Mudando de Vida, reality show brasileiro;

Desambiguação